Леона́рдо Моура (более известный как Ле́о Моура) (; ) — бразильский футболист, правый защитник.

Биография 
Лео Моура — воспитанник школы «Ботафого». Интересно, что в детстве он не подошёл школе «Фламенго», идолом торсиды которого он станет впоследствии. Дебютировал за профессиональную команду «Ботафого» в 1997 году и выступал там до 1999 года.

Затем был сезон в бельгийском «Жерминаль Беерсхоте». Фланговый полузащитник за сезон в чемпионате Бельгии забил в ворота соперников 16 голов. После этого переехал в чемпионат Голландии, где за сезон отметился десятком забитых мячей.

«Ботафого» поспешил возвратить своего воспитанника, однако вскоре игрок получил травму. После возвращения в строй был переведён в защиту, также на своём правом фланге. Лео Моура рассматривался в качестве одной из звёзд своего клуба, но он отказался продлевать контракт и в 2002 году перешёл в «Васко да Гама». Он отлично взаимодействовал со связкой форвардов Ромарио — Эуллер, но в середине года опять неожиданно покинул команду, на сей раз перейдя в «Палмейрас». Позже Моура признал, что этот шаг был ошибкой, поскольку клуб из Сан-Паулу находился тогда в кризисе и вылетел по итогам года в Серию B.

В 2003 году выступал за «Сан-Паулу», однако в целом период выступления за обе команды Паулисты у уроженца Кариоки был неудачным. В 2004 году он стал непререкаемым лидером «Флуминенсе» из Рио. В этом клубе он воссоединился с Ромарио и стал любимцем болельщиков. В первой половине 2005 года выступал в Португалии пока, наконец, не подписал контракт с «Фламенго».

Именно в красно-чёрном клубе к Лео Моуре пришли крупные победы на клубном уровне. В 2006 году он завоевал Кубок Бразилии. В 2007 году выиграл Лигу Кариоку, начав со своим клубом серию побед подряд в чемпионатах штата (она продлилась до 2010 года, когда титул выиграл «Ботафого»). По итогам 2007 и 2008 годов Лео Моура признавался лучшим правым защитником чемпионата Бразилии.

В начале 2008 года он отверг предложения от ряда бразильских и зарубежных клубов, продлив контракт с «Фламенго». Тогда же впервые получил вызов в сборную Бразилии. В 2009 году помог «Фламенго» завоевать свой шестой титул чемпионов Бразилии, прервав трёхлетнюю гегемонию «Сан-Паулу».

Не всегда отношения с болельщиками «Фламенго» у игрока были тёплыми. Так, 2 августа 2009 года в игре против «Наутико» «Фла» долгое время проигрывал, за что торсида громко ругала своих футболистов. Лео Моура, сравняв счёт, не праздновал гол и даже грубо высказался в их адрес, за что над ним даже повисла угроза 10-матчевой дисквалификации. Однако инцидент закончился без особых санкций в отношении игрока.

3 октября 2014 года Лео Моура сыграл свой 500-й матч за «Фламенго» во всех турнирах. Юбилейной стала игра против «Сантоса» в рамках чемпионата Бразилии.

С 2017 по 2019 год Лео Моура выступал за «Гремио». Помог «трёхцветным» в 2017 году выиграть Кубок Либертадорес, а в следующем году — Рекопу. Дважды, в 2018 и 2019 годах, становился чемпионом штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Статистика в Бразилии 
 (По состоянию на 28 марта 2010)

Данные согласно различным источникам.

Достижения 
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (4): 2007, 2008, 2009, 2011
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (2): 2018, 2019
  Чемпион Бразилии (1): 2009
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2006
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2017
 Обладатель Рекопы (1): 2018
 Лучший правый защитник чемпионата Бразилии (2): 2007, 2008

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Гоа»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Метрополитано»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Санта-Круз» Ресифи
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (2006—2016)